Le cube Borg est un vaisseau spatial appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Généralités 
Le cube Borg est un vaisseau construit et utilisé par les Borgs. Il doit son nom à son apparence qui est celle, géométrique, d'un cube. En cela il tranche radicalement, du point de vue formel, avec les autres vaisseaux apparaissant dans Star Trek.

Le cube Borg n'est pas le seul type de vaisseau utilisé par les Borgs, mais c'est le plus courant.

Caractéristiques 
Le cube Borg est impressionnant par sa taille (, soit un cube d'environ  de côté), sa puissance de feu et sa vélocité, qui le rendent quasiment indestructible lors d'un engagement classique. Un seul cube Borg a anéanti la flotte de la Fédération envoyée à sa rencontre lors de la bataille de Wolf 359.

Il embarque au moins une sphère borg.

Les cubes borgs disposent d'une structure entièrement décentralisée. Aucune passerelle, ni de quartiers, ni de salle des machines n'ont été observés. Les systèmes vitaux sont dispersés tout au long du vaisseau accompagné d'une coque régénératrice ce qui le rend extrêmement résistant aux dommages et aux problèmes systèmes. En 2366, le Commander Shelby a estimé qu'un cube pouvait rester opérationnel même à 78 % détruit. Les informations et communications du Collectif étaient acheminées à travers des conduits et nœuds de distributions. Son design intérieur correspond à des dessins perpendiculaires et diagonaux permettant à une lumière verte caractéristique d'émaner de l'intérieur (Star Trek : La Nouvelle Génération : Docteur Q (Q Who), Le meilleur des deux mondes).

La pression intérieure à bord d'un cube Borg est de deux kilopascals en dessous de la normale des vaisseaux de la Fédération. L'humidité est supérieure à 92 % et la température est de 39,1 degrés Celsius (Star Trek : Premier Contact). L'atmosphère contient des traces de particules de tétryon. (Star Trek: Voyager : Régression (Infinite Regress)) La structure est composée de tritanium, et de composants extrêmement solides. (VOY: « Endgame »)

Les vaisseaux Borgs sont capables d'utiliser la vitesse de transdistorsion, grâce à leurs réseaux de corridors ou conduit de transdistorsion. Quoi qu'il en soit lorsqu'un cube Borg traverse ces corridors, la pression temporelle est extrême. Afin de garder les différentes sections du vaisseau intactes, un bouclier de chronitons spécialement conçu est projeté dans ces conduits. (Star Trek: Voyager : « Shattered »)

Références 

Vaisseau de Star Trek